kwadrant – instrument używany w astronomii i artylerii
 kwadrant – czwarta część galaktyki w fikcyjnym świecie Star Trek
 Kwadrant Ścienny – nieuznawany dziś gwiazdozbiór
 kwadrant (geometria) – część płaszczyzny ograniczona osiami układu współrzędnych
 kwadrant (gra) – gra zespołowa wywodząca się od palanta